Hüssener ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hüssener (1837–1902), deutscher Kokereifachmann
 Auguste Hüssener (* 1789 oder 1799; † 1877), deutsche Kupferstecherin und Miniaturmalerin